Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1926 je tretje svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 4. in 6. februarjem 1926 v Lahtiju, Finska, v štirih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Rezultati prvenstva v Mestnem muzeju Lahtija  
FIS 1926 Rezultati smučarskih tekov 
FIS 1926  Rezultati nordijske kombinacije 
FIS 1926 Rezultati smučarskih skokov 

1926
1926 v športu
Športne prireditve na Finskem‎
Šport v Lahtiju